Country club es una frase en inglés que refiere normalmente a:
 una urbanización cerrada,
 un club de campo.

El término Country Club también puede referirse a los siguientes lugares:
Country Club (California), Estados Unidos.
Country Club (Florida), Estados Unidos.
Country Club Heights (Indiana), Estados Unidos.
Country Club Hills, Illinois, Estados Unidos.
Country Club Hills (Misuri), Estados Unidos.
Country Club (Caracas), Venezuela.
Club El Country, Usaquén, Colombia.